(par ordre alphabétique)

 Jody Watley (1959 -), chanteuse américaine ;
 Natasha Watley (1981 -), joueuse américaine de soffball.